Revermann ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Revermann (1895–1975), deutscher Architekt
 Martin Revermann, deutscher klassischer Philologe